LDW (Lane departure warning), Lane Assist – system aktywny mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa jazdy samochodem przez ostrzeganie przed niezamierzonym zjechaniem z własnego pasa ruchu. Oparty na analizie obrazu – kamera sprzężona z komputerem śledzi znaki ograniczające pas ruchu i we współpracy z różnymi czujnikami ostrzega kierowcę (np. wibracją fotela) o zmianie pasa ruchu nie poprzedzonej włączeniem kierunkowskazu.

Bibliografia 

Bezpieczeństwo pojazdów